Velika nagrada Randa 1964 je bila osma in zadnja neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 12. decembra 1964 na dirkališču Kyalami v Johannesburgu.

Dirka

Najboljši štartni položaj: Jackie Stewart - 1:35.0
Najhitrejši krog: Mike Spence - 1:38.6 / Jackie Stewart - 1:36.0
Prva dirka Formule 1: Jackie Stewart

Viri
www.silhouet.com 

1964
Formula 1 sezona 1964